Die Dutch Open 2016 im Badminton fanden vom 11. bis zum 16. Oktober 2016 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2016.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Ajay Jayaram (Finale)
  Wang Tzu-wei (Champion)
  Pablo Abián (2. Runde)
  Emil Holst (Halbfinale)
  Anders Antonsen (Halbfinale)
  Raul Must (Viertelfinale)
  Henri Hurskainen (Viertelfinale)
  Ygor Coelho (Viertelfinale)
  Lucas Claerbout (2. Runde)
  Lucas Corvée (3. Runde)
  Kashyap Parupalli (3. Runde)
  Artem Pochtarev (1. Runde)
  Milan Ludík (3. Runde)
  Thomas Rouxel (3. Runde)
  Edwin Ekiring (1. Runde)
  Marius Myhre (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhang Beiwen (Champion)
  Hsu Ya-ching (Finale)
  Liang Xiaoyu (Halbfinale)
  Beatriz Corrales (Halbfinale)
  Olga Konon (2. Runde)
  Natalia Koch Rohde (Viertelfinale)
  Mariya Ulitina (Viertelfinale)
  Natalia Perminova (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (1. Runde)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (Champion)
  Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (1. Runde)
  Mathias Christiansen / David Daugaard (Finale)
  Matijs Dierickx / Freek Golinski (2. Runde)
  Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
  Raphael Beck / Jones Ralfy Jansen (2. Runde)
  Peter Briggs / Tom Wolfenden (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
  Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Champion)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Jacco Arends / Selena Piek (zurückgezogen)
  Sam Magee / Chloe Magee (1. Runde)
  Bastian Kersaudy / Léa Palermo (zurückgezogen)
  Pranav Chopra / Siki Reddy (Halbfinale)
  Mathias Christiansen / Sara Thygesen (Champion)
  Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (2. Runde)
  Marvin Seidel / Birgit Michels (Halbfinale)
  Jones Ralfy Jansen / Franziska Volkmann (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierergebnisse 2016

2016
BWF Grand Prix 2016
Badmintonwettbewerb in Almere